Eurybia (mythologie), een naam in de Griekse mythologie
Eurybia (dier), een geslacht van vlinders uit de familie Riodinidae
Eurybia (plant), plantengeslacht uit de composietenfamilie